Denumirea de Preaporeț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Preaporeț, un sat în comuna Cernoocene, regiunea Kărdjali;
 Preaporeț, un sat în comuna Stara Zagora, regiunea Stara Zagora.